Рейс 253 может иметь следующие значения:
 Рейс 253 El Al
 Рейс 253 Northwest Airlines
 Рейс 253A Seaboard World Airlines